Блины:
 Блины — кулинарное изделие.
 Блины — национальный вариант восточных славян.
 Блины — скалы-останцы в Свердловской области России, в городском округе Карпинск.
 Блины — (разг.) диски в качестве нагрузки на штангу

Населённые пункты 
Россия
 Блины — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Блины — упразднённый 1994 году населённый пункт (тип: разъезд), посёлок при железнодорожном разъезде Блины в Шабалинском районе Кировской области.
 Блины — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Блины — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Блины — деревня в Островском районе Псковской области.
 Блины — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
Белоруссия
 Блины — деревня в Витебском районе Витебской области.

Другие топонимы 
 Блины — железнодорожная платформа Северной железной дороги.

Блин 
 Блин — язык в Эритрее.
 Блин, Владислав (род. 1954) — епископ-эмерит Витебского диоцеза.
Блин- неизменяемое междометие, выражающее любую сильную эмоцию.

См. также 
 
 Блинчики